Эта статья о демографических особенностях населения в Уоллисе и Футуне, в том числе плотности населения, этнической принадлежности, уровне образования, здоровье населения, экономическом статусе, религиозной принадлежности и других аспектов населения.

Демографическая статистика CIA World Factbook 
Следующие демографические статистические данные взяты из Всемирной книги фактов ЦРУ.

Население 
15 854 человека

Возрастная структура 
 0—14 лет: 20,58 % (1702 мужчины/1561 женщина)
 15—24 лет: 14,72 % (1238 мужчин/1095 женщин)
 25—54 лет: 43,55 % (3529 мужчин/3376 женщин)
 55—64 года: 9,92 % (742 мужчины/830 женщин)
 65 лет и старше: 11,23 % (856 мужчин/925 женщин)

Темпы роста населения 
0,28 %

Уровень рождаемости 
12,7 рождений/1000 населения

Смертность 
5,7 смертей/1000 населения

Чистая скорость миграции 
−4,3 мигранта(ов)/1000 населения

Уровень младенческой смертности 
 Мужчины: 4,4 смерти/1000 живорождений
 Женщины: 3,9 смерти/1000 живорождений

Итого: 4,2 смерти/1000 живорождений

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
 Мужчины: 77,2 года
 Женщины: 83,4 года (оценка на 2020 г.)

Общая продолжительность жизни населения: 80,2 года

Общий коэффициент фертильности 
1,71 ребенка на женщину

Национальность 
Уоллисцы, Футунанцы; [гражданство] жители Уоллиса и Футуны.

Этнические группы 
Полинезийцы

Религии 
 Католицизм: 99 %
 Другое: 1 %

Языки 
 Уоллисский (коренной полинезийский язык): 58,9 %
 Восточный футуна: 30,1 %
 Французский: 10,8 %.
 Другие: 0,2 %

Примечания